Scharl steht für:

 Scharl, ein Ort in der Gemeinde Nijefurd in der Provinz Friesland, siehe Nijefurd

Scharl ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Scharl (1922–1994), deutscher Maler und Grafiker
 Anton Scharl (* 1957), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Arno Scharl (* 1970), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Benno Scharl (1741–1812), bayerischer Autor und Ökonomie-Verwalter
 Emmeran Scharl (1911–1967), deutscher römisch-katholischer Priester
 Frank Scharl (* 1963), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor, Regieassistent und Regisseur
 Franz Scharl (* 1958), Weihbischof der Erzdiözese Wien
 Josef Scharl (1896–1954), deutscher Maler des Expressionismus
 Louise Scharl (1847–1913), deutsch-österreichische Theaterschauspielerin
 Ludwig Scharl (Maler) (1929–2011), deutscher Maler
 Michael Scharl (1835–1888), deutscher Kommunalpolitiker
 Petra Sax-Scharl (* 1965), deutsche Rollstuhltennisspielerin
 Placidus Scharl (1731–1814), Theologieprofessor
 Rudolf Scharl (1925–2014), deutscher Maler
 Silviane Scharl, deutsche Prähistorikerin

Siehe auch:
 Charles